Агеда:

 Агеда — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Авейру.
 Агеда — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Авейру.
 Агеда — река в Португалии.